

Sigle 
 Velocità su terra – campionato di autocross
 Virtual Studio Technology – software musicale
 VLT Survey Telescope – telescopio di 2,6 metri dell'ESO

Codici 
 VST – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Stoccolma-Västerås di Stoccolma (Svezia)